Касгандж (, ) — город на западе центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Канширамнагар.

География 
Абсолютная высота — 176 метров над уровнем моря. Город расположен на берегу реки Кали, в междуречье Ганга и Джамны (на языке хинди данный регион известен как Доаб). Находится в 117 км от Агры, 104 км от Барейлли, 195 км от Дели и в 74 км от города Алигарх.

Экономика 
Экономика Касганджа основана на сельском хозяйстве, производстве цемента и кирпичей, а также на пищевой отрасли промышленности и торговле. Важный железнодорожный узел.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 111 128 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Уттар-Прадеш